Sentani Airport (engelska: Jayapura Sentani Airport, indonesiska: Bandar Udara Sentani) är en flygplats i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Sentani Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sentani Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är Gunung Cycloop,  meter över havet,  km norr om Sentani Airport. Runt Sentani Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Abepura,  km öster om Sentani Airport. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Papua